Åbenrå ou Aabenraa est une ville du Danemark.

Ce nom peut également désigner :

 Åbenrå, une commune du Danemark dont la ville homonyme est le chef-lieu ;
 , un amt du Danemark ayant existé de 1920 à 1970 ;
 , une rue de Copenhague.

Homonymie de toponyme